Erie megye (New York)
 Erie megye (Ohio)
 Erie megye (Pennsylvania)